Канна Мария Луиза Попта (1860—1929) — голландская женщина-учёный, известна как ихтиолог. Описала ряд таксонов, например, Anguilla borneensis. Некоторые виды были названы в её честь, к примеру, Trichopodus poptae.

Публикации 
 Popta, C.M.L. 1900: A new species of Arius. Notes from the Leyden Museum 22 (1-2): 71–74.
 Popta, C.M.L. 1900: On a small Monacanthus. Notes from the Leyden Museum 22 (1-2): 126–128.
 Popta, C.M.L. 1901: Note 10. Tetragonopterus longipinnis, n. sp. Notes from the Leyden Museum 23: 85–90.
 Popta, C.M.L. 1903: Acanthophthalmus shelfordii, n. sp. Notes from the Leyden Museum 23: 231–233.
 Popta, C.M.L. 1904: Descriptions préliminaires des nouvelles espèces de poissons recueillies au Bornéo central par M. le Dr. A. W. Nieuwenhuis en 1898 et en 1900. Notes from the Leyden Museum 24 (for 1902-04): 179–202.
 Popta, C.M.L. 1905: Suite des descriptions préliminaires des nouvelles espèces de poissons recueillies au Bornéo central par M. le Dr. A. W. Nieuwenhuis en 1898 et en 1900. Notes from the Leyden Museum 25 (note 15): 171–186.
 Popta, C.M.L. 1905: Haplochilus sarasinorum, n. sp. Notes from the Leyden Museum 25 (4): 239–247.
 Popta, C.M.L. 1906: Résultats ichthyologiques des voyages scientifiques de Monsieur le Professeur Dr. A. W. Nieuwenhuis dans le centre de Bornéo (1898 et 1900). Notes from the Leyden Museum 27: 1–304, 10 pls.
 Popta, C.M.L. 1907: Einige Fischarten aus China, Xenocypris lampertii und Chanodichthys stenzii nn. spp. Zoologischer Anzeiger 32 (no. 8): 243–251.
 Popta, C.M.L. 1911: Ueber Fische von Wladiwostok und von Blagoweschtensk a. Amur, gesammelt von Herrn Dr. P. v. Wittenburg. Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg 75: 333–353.
 Popta, C.M.L. 1911: Vorläufige Mitteilung über neue Fische von Lombok. Notes from the Leyden Museum 34: 9–16.
 Popta, C.M.L. 1912: Fortsetzung der Beschreibung von neuen Fischarten der Sunda-Expedition. Notes from the Leyden Museum 34 (3-4): 185–193.
 Popta, C.M.L. 1913: Auchenoglanis büttikoferi n. sp. from West Africa. Notes from the Leyden Museum 35 (3-4): 237–240, Pl. 10.
 Popta, C.M.L. 1918: Zweite Fortsetzung der Beschreibung von neuen Fischarten der Sunda-Expedition. Leiden. Zweite Fortsetzung der Beschreibung von neuen Fischarten der Sunda-Expedition.: 1–8.
 Popta, C.M.L. 1919: Description of Clarias nigeriae n. sp. from the Wari, mouth of the Niger, West Africa. Zoologische Mededelingen (Leiden) 5: 4.
 Popta, C.M.L. 1921: Dritte Fortsetzung der Beschreibung von neuen Fischarten der Sunda-Expedition. Zoologische Mededelingen (Leiden) 6: 203–214.
 Popta, C.M.L. 1922: Vierte und letzte fortsetzung der Beschreibung von neuen Fischarten der Sunda-Expedition. Zoologische Mededelingen (Leiden) 7: 27–39.
 Popta, C.M.L. 1924: Anguilla borneensis n. sp.. Zoologische Mededelingen (Leiden) 8: 73–76.

Ссылки 

 Ladies in the Laboratory II
 Early women ichthyologists — Springer 

Ихтиологи